Карел Кубат (; , Литвинов, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион Чехии 2015 года.

Карьера 
Карел Кубат начал свою карьеру в родном клубе «Литвинов». В сезоне 2007/08 дебютировал в чешской Экстралиге.

Провёл в «Литвинове» почти всю свою карьеру, за исключением сезона 2013/14, когда он выступал за пражскую «Спарту».

В 2015 году стал чемпионом Чехии. В начале сезона 2018/19 перешёл в клуб КХЛ «Адмирал Владивосток». После окончания сезона вернулся в «Литвинов», за который играл до января 2020 года. В мае 2021 года перешёл в словацкий клуб «Спишска-Нова-Вес».

В сезоне 2012/13 был приглашён сборную Чехии, за которую провёл 6 матчей и набрал 2 очка (1 гол + 1 передача).

Достижения 
 Чемпион Экстралиги 2015 
 Бронзовый призёр Экстралиги 2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Литомержице»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Мост»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»